Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+4000 à U+4FFF en hexadécimal (16 384 à 20 479 en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Sinogrammes unifiés CJC – supplément A () (Unicode 3.0 à 13.0)

Hexagrammes du Classique des mutations (ou Yi-king) (Unicode 4.0)

Sinogrammes unifiés CJC () (Unicode 1.1)

Articles connexes 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

004